Lövin kan syfta på:
 Björn Lövin, konstnär
 Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet, samt statsråd och vice statsminister